Кни́жник (от книга)

Занятие
 Книжник (; ) — в эпоху второго храма (516 до н. э. — 70 н. э.) знаток, толкователь и учитель закона Моисея; преемник пророков:
 соферийцы — учёные-книжники одного из городов колена Иудина, Иабеца; делились на три ветви: тиpейцы, шимейцы и сухайцы.
 Книжник (устар.) — знаток священных книг, также начётник.
 Книжник — книготорговец.

Журналы
 «Книжник» (1865—1866) — ежемесячный журнал библиографии и книжного дела в Москве (№ 1—6) редактора-издателя А. Ф. Черенина (1826—1892).
 «Книжник» (с 1898) — библиографический журнал в Петербурге редактора-издателя Н. Розанова.

Персоналии
 Иоанн IV Книжник (ум. 849) — епископ Неаполя, католический святой.
 Кальман I Книжник (1070—1116) — венгерский король.
 Книжник, Аркадий Гершевич (род. 1953) — украинский советский и израильский физик.
 Книжник, Аркадий Зёмович (род. 1940) — советский и российский химик и фармацевт.
 Книжник, Вадим Генрихович (1962—1987) — советский физик-теоретик, изучавший теорию суперструн (уравнения Книжника-Замолодчикова, теорема Белавина-Книжника), сын Г. С. Книжника.
 Книжник, Генрих Соломонович (род. 1935) — российский физик, детский писатель.
 Книжник-Ветров, Иван Сергеевич (Израиль Самуилович) (настоящая фамилия Книжник; 1878—1965) — российский публицист-анархист.

Примечания